Pinkall ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Pinkall (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Ulrich Pinkall (* 1955), deutscher Mathematiker